Gajdos János (1912–1950), magyar festőművész
Festő. Autodidakta, naiv festő. 1936-ban szerepelt a Nemzeti Szalonban. 1937-től gyakori kiállító volt, 1938-ban Hollandiában szerepelt. Nagyon szegényen élt feleségével Budapesten. 1949-ben felvették a Képzőművészeti Főiskolára. Néhány hónap múlva TBC-ben meghalt.
Gajdos János (?–?), magyar sakkozó